Linhares peut désigner :
au Brésil :
Linhares, cité et municipalité située dans l'État d'Espírito Santo ;
au Portugal :
Linhares, paroisse civile de la municipalité de Carrazeda de Ansiães, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Linhares, paroisse civile de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Linhares, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.